I comuni del Portogallo (in portoghese: municípios) sono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo i distretti, e sono in tutto 308.

Lista

Voci correlate
Città del Portogallo
Comuni di confine del Portogallo

Altri progetti